Danielli ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Danielli (* 1954), Schweizer Geograph und Raumplaner
 James Danielli (James Frederic Danielli; 1911–1984), englischer Biologe
 Simon Danielli (* 1979), schottischer Rugby-Union-Spieler